Romániai települések
 Vladimir (Dolj megye)
 Vladimir (Gorj megye)

Utónév
 Vladimír